Les élections législatives saint-marinaises de 1949 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue du scrutin, la majorité parlementaire de gauche sortante est reconduite pour un autre mandat.

Notes et références 
 Nohlen, D & Stöver, P, Elections in Europe: A data handbook, Nomos, 2010, p. 1678 
 Ibidem, p. 1690

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1949
1949 à Saint-Marin
Février 1949